Намик Фаик оглы Тагиев (; род. 21 ноября 1960, Баку) — азербайджанский учёный, доктор экономических наук, профессор;

Биография 
Родился в Баку 21 ноября 1960 года. В 1977 году, окончив среднюю школу № 174, поступил в Азербайджанский государственный институт Нефти и Химии (Азербайджанской Нефтяной Академии), и с отличием окончил его в 1981 году; работал в Азербайджанском государственном институте Нефти и Химии (Азербайджанской Нефтяной Академии). С 1985 года, по окончании аспирантуры Азербайджанского государственного института Нефти и Химии — младший, затем старший научный сотрудник, с 2007 года директор Института экономики АН Азербайджанской Республики, с 2010 года — заведующий отделом «стандартизации» при ГосСтандарте Азербайджанской республики.

В 1996—1998 годах работал первым заместителем директора НИИ экономики Госплана Азербайджана и одновременно заведующим отделом сводных проблем прогнозирования социально-экономического развития и эффективности производства там же;

С 2001 года — член Азербайджанского научно-экономического общества.

Научная деятельность 
В 1982 году издал свою первую брошюру о производительности труда в сельском хозяйстве. В 1985 году защитил кандидатскую, в 2006 — докторскую диссертацию по теме «Проблемы производительности труда и структуры занятости населения». С 2009 года профессор; Действительный член Международной академии менеджмента, Международной нефтяной академии.

Основные направления исследований:
 проблемы производительности труда и экономического роста
Участвовал в подготовке:
 практических рекомендаций по эффективному использованию трудовых ресурсов Ленкорано-Астаринского,  других регионов
 конкретных рекомендаций по объективной оценке результатов труда и улучшения жизни населения.

Представлял Азербайджан на международных симпозиумах и конгрессах в России (Москва, Санкт-Петербург), Анкаре, .

Являлся членом Специализированного совета по защите диссертаций, членом Учёного совета по защите диссертаций, главным редактором международного журнала (серия экономики).

Автор более 17 научных работ.

Избранные труды 
 Мировая экономика

Награды 
 Почётная грамота (1980) — за активное участие в общесоюзной научно-практической конференции в Ростовском университете премия Ленинского комсомола Азербайджанской ССР в области науки и техники (1984) — за цикл научных работ по проблемам производительности труда